Жоилсон Сантана (; ) — бразильский боксёр, участник летних Олимпийских игр 1988 года в категории до 54 кг.

Биография 
В 1988 году Жоилсон Сантана принял участие в летних Олимпийских играх в Сеуле. В легчайшем весе бразильский боксёр успешно преодолел первый раунд, победив единогласным решением лаосского спортсмена Пхетсмоне Соннаванха. Во втором раунде Сантана встретился с алжирцем Слимане Зенгли и уступил со счётом 0:5, завершив борьбу за медали.

После окончания карьеры работал судьёй на боксёрских поединках. Занимает должность президента федерации бокса штата Баия

Примечания

Ссылки 
 

Боксёры Бразилии
Боксёры на летних Олимпийских играх 1988 года